Пле́скавица () — блюдо в виде круглой плоской котлеты из рубленого мяса, популярное на Балканах. Плескавицы едят в Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии. Также их готовят в Черногории, Северной Македонии, Румынии, Словении и Болгарии. Традиционная плескавица готовится из смеси говядины и свинины на гриле и подаётся горячей с гарниром (в Белграде), хлебом, сыром и т. д. Плескавицы бывают обычные, гурманские и фаршированные.

В последнее время плескавица приобрела популярность в Европе и готовится в специальных ресторанах быстрого питания в Германии, Швеции и Австрии, то есть в странах со значительными диаспорами народов стран бывшей Югославии. Часто подается с каймаком, соусом из перца и урнебесом — сыром, смешанным с острым соусом.

См. также 
 Чевапчичи
 Кюфта
 Гамбургер

Примечания

Ссылки 
 Плескавица рекордных размеров
 Litres, 2014. Сербская кухня шаг за шагом. ISBN 978-5-457-54332-4
 Srpska pljeskavica

Сербская кухня
Блюда из рубленого мяса
Балканская кухня
Черногорская кухня
Уличная еда